Loukkeenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loukkeenkari (ö, lat 60,58, long 21,81), Egentliga Finland, Åbo, 
 Loukkeenkari (ö, lat 60,33, long 21,95), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar